Sulejewo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Sulejewo, village du powiat de Leszno ;
 Sulejewo, village du powiat de Śrem.